Phidiana är ett släkte av snäckor. Phidiana ingår i familjen Facelinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Phidiana